Allopaa – rodzaj płaza bezogonowego z podrodziny Dicroglossinae w rodzinie Dicroglossidae.

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Kaszmirze w Pakistanie i Indiach.

Systematyka

Etymologia 
Allopaa:  allos „inny”; rodzaj Paa .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Allopaa barmoachensis 
 Allopaa hazarensis

Uwagi

Przypisy 

Dicroglossidae